Grewal ist der Familienname folgender Personen:

 Alexi Grewal (* 1960), US-amerikanischer Radrennsportler
 Misha Grewal (* 1970), indische Squashspielerin
 Shiv Grewal (* 1965), indisch-amerikanischer Molekularbiologe